Okręty US Navy o nazwie USS "Hotham":
 Pierwszy USS "Hotham" (PF-75) był fregatą patrolową. Przekazany Wielkiej Brytanii podczas budowy. Służył jako HMS "Bahamas" (K503) w latach 1943-46. 
 Drugi USS "Hotham" (DE-574) był niszczycielem eskortowym. Przekazany Wielkiej Brytanii. Służył jako fregata HMS "Hotham" (K583) w latach 1944-1952. 

Hotham